Olaszország
San Lazzaro di Savena, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Bologna megyében
San Lazzaro, templom Leccében